Hatchback - configuração da carroceria de automóveis de passeio.

Localidades

Hatch (Novo México)
Hatch (Utah)

Desambiguação